Hermann Siebeck ist der Name folgender Personen:

* Hermann Siebeck (Verleger) (1816–1877), deutscher Verleger 
 Hermann Siebeck (Philosoph) (1842–1920), deutscher Philosoph